«Старые орлы» () — название военных лётчиков, поступивших на службу и прошедших курс подготовки пилотов до начала Первой мировой войны 1 августа 1914 года. 

«Старыми орлами» в 1927 году в Веймарской республике было основано одноимённое общество, призванное помогать сослуживцам, оказавшимся в тяжёлом положении из-за сложной экономической ситуации. Помимо начала карьеры до 1 августа 1914 года право на вступление в общество могло быть получено за особые заслуги в авиации.

После Второй мировой войны Эрнст Кантер и Альфред Фридрих возродили общество «Старых орлов» в 1951 году в ФРГ. В 1986 году общество было официально зарегистрировано в Западной Германии в качестве некоммерческой организации Traditionsgemeinschaft «Alte Adler» e.V. При этом были изменены условия приёма в общество, более не требовавшие начала карьеры до 1 августа 1914 года. Последним «старым орлом» по изначальным правилам был Генрих Крац, скончавшийся в 1997 году.

Термин «старый орел» получил широкое распространение. По подсчётам журнала «Der Spiegel», до начала Первой мировой войны карьеру в авиации Германской империи начали 817 лётчиков.

Список «старых орлов» 
В список включены лётчики, получившие квалификацию пилота до 1 августа 1914 года. Список составлен в хронологическом порядке получения квалификации.

Примечания

Литература 
 Willi Hackenberger: Die alten Adler. Pioniere der deutschen Luftfahrt. München 1960

Ссылки 
 Traditionsgemeinschaft «Alte Adler e.V.»
 Список «старых орлов» на frontflieger.de
 Список «старых орлов» на autoveteranen.de

Лётчики Германии